Првенство Енглеске у рагбију 1997/98. (службени назив: 1997–98 Allied Dunbar Premiership) је било 11. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској. 

Из лиге је испао Бристол, а титулу је освојио Њукасл.

Учесници

Табела

Посећеност утакмица 

Подаци се односе само на утакмице које су тимови играли као домаћини.

 Лестер 12 859
 Сараценс 9 303
 Глостер 7 588
 Бат 7 282
 Нортхемптон 6 515
 Харлеквинс 5 903
 Воспс 5 834
 Њукасл 5 023
 Лондон ајриш 3 718
 Сејл 3 618
 Ричмонд 3 611
 Бристол 3 605

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 1997.
Рагби у 1998.